"Peace Sells" é uma música da banda estadunidense de thrash metal Megadeth do álbum de 1986 Peace Sells... but Who's Buying?, escrita por Dave Mustaine. Desde então, ela é tocada constantemente em concertos do Megadeth. De acordo com David Ellefson, ficou rapidamente aparente ao tocá-la ao vivo, antes das gravações do álbum, que "Peace Sells" seria um sucesso. Em 2006, o VH1 classificou "Peace Sells" como número 11 na sua lista de "40 Maiores Músicas de Metal" de todos os tempos. A música também é conhecida pela sua característica introdução de baixo tocado por Ellefson.

Videoclipe

Um videoclipe foi produzido para a música, dirigido pelo artista Robert Longo e editado pela artista Gretchen Bender.  O vídeo inclui uma pausa dramática no meio da música. O intersticial mostra um garoto adolescente, vestindo uma camisa do Slayer, assistindo a uma montagem de performances ao vivo do Megadeth e cenas de guerras na televisão de sua sal de estar. O pai do garoto diz: "O que é este lixo que você está assistindo? Eu quero assistir as notícias!," e muda o canal da televisão para o noticiário usando um controle remoto. Seu filho, respondendo com "Essas são as notícias!", muda de volta para a performance do Megadeth usando o botão da televisão. Essa parte do vídeo foi parodiada pelo comediante Brian Posehn no seu vídeo Metal by Numbers. O início do vídeo também mostra a explosão da caveira que ilustra a capa do álbum anterior da banda, Killing is My Business... and Business is Good!.

O vídeo é notável por mostrar tanto o interlúdio dramático e a edição frenética de imagens no segmento final da música.

Aparições e covers 

 A música apareceu nos videogames NHL 10, Rock Band 2, True Crime: Streets of LA e conteúdo para download em Guitar Hero 5 e Rock Band 4 para a DLC “Rock Band Rewind”. A música também aparece em Grand Theft Auto: Vice City na estação de rádio fictícia "V-Rock".
 A linha de baixo da introdução foi usada como tema para a MTV News, mas Mustaine afirma que ele nunca recebeu nenhum royalties pelo uso da música por parte da MTV.
 Tigertailz gravou um cover que aparece no seu album de compilação de lados B de 1991 Banzai!
 Um cover acústico aparece no álbum de 2016 de Driving Mrs. Satan's, Did You Mrs. Me?

Megadeth
Canções gravadas por Megadeth